Town Creek kan syfta på:

 Town Creek, Alabama, en ort i USA
 Town Creek – en skräckfilm från 2009, se Blood Creek (film)